Грицкевич — белорусская фамилия.
 Грицкевич, Анатолий Петрович (1929—2015) — белорусский историк.
 Грицкевич, Анна Арсентьевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Грицкевич, Надежда Александровна (род. 1986) — российская певица и музыкант.